Valton ist der Familienname der folgenden Personen:

 Arvo Valton (* 1935), estnischer Schriftsteller
 Jules Valton (1867–?), französischer Segler